Puskás László (1910–1969) görögkatolikus káplán, hittanár
 Puskás László (1941) görögkatolikus pap, festőművész, előbbi fia